Superliga kan syfta på:

Fotboll
 Superligaen – Danmarks högsta fotbollsliga på herrsidan
 Superliga (Nordamerika) – en turnering mellan de fyra bästa lagen i respektive Major League Soccer och Primera División de México, den bildades 2007 och lades ned i mars 2011
 Primeira Liga – Portugals högsta fotbollsliga på herrsidan som officiellt hette Superliga Galp Energia 2002–2006
 Kategoria Superiore – Albaniens högsta fotbollsliga för herrar
 Süper Lig – den högsta fotbollsserien inom det turkiska seriesystemet

Volleyboll 
 Superliga Brasileira de Voleibol (damer) - Brasiliens högsta volleybolliga för damer
 Superliga Brasileira de Voleibol (herrar) - Brasiliens högsta volleybolliga för herrar
 Superliga (damvolleyboll, Bulgarien) – Bulgariens högsta volleybolliga för damer
 Superliga (herrvolleyboll, Bulgarien) – Bulgariens högsta volleybolliga för herrar
 Superliga (damvolleyboll, Kroatien) – Kroatiens högsta volleybolliga för damer
 Superliga (herrvolleyboll, Kroatien) – Kroatiens högsta volleybolliga för herrar
 Ryska superligan i volleyboll (damer) – Rysslands högsta volleybolliga för damer
 Ryska superligan i volleyboll (herrar) – Rysslands högsta volleybolliga för herrar
 Superliga (damvolleyboll, Serbien) – Serbiens högsta volleybolliga för damer
 Superliga (herrvolleyboll, Serbien) – Serbiens högsta volleybolliga för herrar

Övriga sporter
 Ryska superligan i handboll för herrar – Rysslands högsta handbollsliga på herrsidan
 Ryska superligan i ishockey för herrar – Rysslands högsta ishockeyliga på herrsidan 1996–2008
 Svenska Superligan för herrar – Sveriges högsta innebandyliga på herrsidan
 Svenska Superligan för damer – Sveriges högsta innebandyliga på damsidan
 Georgiska superligan – Georgiens högsta basketliga för herrar